Název Skalský potok má více vodních toků:

 Skalský potok (přítok Blanice) – levostranný přítok Blanice v okresech Strakonice a Písek
 Skalský potok (přítok Bystřice) – levostranný přítok Bystřice v okrese Žďár nad Sázavou
 Skalský potok (přítok Jizery), též Strenický potok – pravostranný přítok Jizery v okrese Mladá Boleslav
 Skalský potok (přítok Žerotínského potoka) – levostranný přítok Žerotínského potoka v okresech Louny a Kladno